Скат может означать:

 Скаты — надотряд пластиножаберных хрящевых рыб.
 Скат — наклонная поверхность, конструктивный элемент крыши.
 Дельта Водолея, Скат — третья по яркости звезда в созвездии Водолея.
 Скат — карточная игра.
 Скат — резиновое покрытие колеса автомобиля, мотоцикла, колесного самоходного механизма, то же, что шина, покрышка.
 Скат — комплект локомотивных колесных пар, состоящий из ведущих и различного (в зависимости от типа локомотива) количества сцепных колесных пар, а также поддерживающих передней и задней тележек.
 Скат — отряд боевых пловцов батальона специального назначения Крымского территориального командования внутренних войск МВД Украины.
 SKAT — алгоритм кластеризации данных.
 Скат () — в анатомии участок внутреннего основания черепа, где задняя поверхность спинки турецкого седла клиновидной кости переходит в верхнюю поверхность базилярной части затылочной кости.

Организации 
 СКАТ — телеканал;
 SCAT — казахстанская авиакомпания;
 «Скат-5с» — футбольный клуб из Елабуги.
 Скат media — российское интернет-издание;

Техника 
 «Скат» — название десантных катеров на воздушной подушке проекта 1205.
 «Скат» — боевой БПЛА разработки ОКБ МиГ.
 Скат — российская подводная лодка типа «Касатка».
 Подводные лодки проекта 670 «Скат» — серия советских атомных подводных лодок.

Топоним 
 Скат — поселок в Новобурасском районе Саратовской области России.
 Скаты — село в Белозерском районе Курганской области России.

См. также 
 Скэт () — техника джазовой вокальной импровизации.